Флаг муниципального образования «Сельское поселение Рыболо́вское» Раменского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий символом муниципального образования.

Флаг утверждён 14 августа 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4450.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба: вдоль верхнего края полотнища две волнистых полосы — красная и белая — одинаковой габаритной ширины (в 1/5 ширины полотнища каждая); в середине полотнища жёлтая древняя подвеска (височное кольцо), подвешенная на белой полосе пропущенной сквозь дужку подвески».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основе герба сельского поселения Рыболовское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Административным центром сельского поселения является село Рыболово. Расположенное на берегу реки Москва (аллегорически представленной на флаге волнистой белой полосой) село входило в состав дворцовых сёл. В окрестностях Рыболово находили предметы крестьянского быта, указывающие на проживание здесь людей в далёком прошлом. Старинное височное кольцо — женское украшение — символизирует прошлое поселения, его красоту и привлекательность.

Во времена Екатерины II Рыболово принадлежало генерал-аншефу Ф. И. Вадковскому, деду будущего декабриста Ф. Ф. Вадковского. В память о славном роде верх флага поселения — красный (большая часть поля герба Вадковских — красная). Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, труда.

Основная направленность жизнедеятельности поселения — сельскохозяйственная, что отражено на флаге поселения зелёным цветом. Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания